

Australie 
Comté de Burnett (en anglais ), zone d'administration locale de l'est de l'État du Queensland ;

États-Unis 
le comté de Burnett (en anglais ), situé dans l'État du Wisconsin.